Holo steht für:

 Hoklo oder Holo, han-chinesische Volksgruppe 
 San Holo (* 1990), niederländischer Techno-DJ und -Produzent
 Théodore Holo (* 1948), beninischer Politiker, Außenminister

Siehe auch:
 Holografie
 Transcobalamine (dort: Holo-TC)